Бенедиктус — фамилия:

 Бенедиктус, Дэвид — английский писатель.
 Бенедиктус, Эдуард (1878—1930) — французский учёный, изобретатель небьющегося стекла.

См. также 
 Бенедикт